Zoologia:
 Abella, nom que reben diverses famílies d'insectes himenòpters de la superfamília Apoidea
 Abella de la mel, abella productora de mel (Apis mellifera)
 Apis (gènere), altres espècies d'abelles productores de mel
 Abella reina, abella reproductora d'un rusc
 Abella obrera, abella femenina infèrtil d'un rusc
 Toponímia:
 Catalunya:
 Abella, llogaret de l'Alta Ribagorça
Abella de la Conca, municipi del Pallars Jussà
 Abella (Vilallonga de Ter), nucli de població de Vilallonga de Ter, al Ripollès
 L'Abella (Sant Martí de Centelles), nucli de població de Sant Martí de Centelles, a Osona
 Abella d'Adons, nucli de població del Pont de Suert, a l'Alta Ribagorça
 Baronia d'Abella, baronia catalana a la zona d'Abella de la Conca
 Mas Abella, mas d'Esponellà, Pla de l'Estany
 Sant Romà d'Abella (antic municipi), antic municipi del Pallars Jussà
 Riu d'Abella, riu del Pallars Jussà
 Abella (muntanya), cim de la serra de la Llena, al Priorat
 Itàlia: 
Avella o Abella, població de la Campània
 Biografies:
 Abella Salernitana (Salerno, segle XIV), metgessa
 Damià Abella i Pérez (1982, Olot), futbolista català 
 Delfí Abella Gibert (1925 - 2007), psiquiatre i músic de la Nova Cançó
 Marçal Abella Brescó (Barcelona, 1960), humorista gràfic català 
 Maria del Mar Abella (Sabadell, 1979), coneguda com a Mar Abella, compositora i cantant de pop i música electrònica
 Pere Abella i Freixes (Riudecanyes, 1824 – Barcelona, 1877), professor de cant, compositor, pianista i director d'orquestra
 Rafael Abella i Bermejo (1917 – Barcelona, 2008), historiador i escriptor
 Ramon d'Abella (abans de 1389-1401), militar català
 Pere d'Abella, poeta català del segle XV autor del text Pus aix-t plau ta bandera estendre on expressa les convencions de l'amor trobadoresc
 Art:
 L'abella Maia, personatge d'animació
 Androides Abella, androides de La Guerra de les Galàxies
 Literatura: Abella (rondalla), rondalla valenciana